Die Snookerweltmeisterschaft 1936 war ein Turnier, das in der Thurston’s Hall in London, England stattfand.

Sieger wurde, zum zehnten Mal in Folge, Joe Davis. Das höchste Break erzielte Horace Lindrum mit 101 Punkten im Halbfinale gegen Stanley Newman, dem jüngeren Bruder von Tom Newman. Es ist nicht dokumentiert, warum Stanley erst im Halbfinale in dieses Turnier einsteigen konnte.

Hauptrunde 

Anmerkungen
 *1 Clare O'Donnell erschien nicht mehr zur letzten Session.

Einzelnachweise 

1936
Snookerveranstaltung 1936
Billardturnier in London